

События 

 1063—1094 — король Арагона Санчо I Рамирес.
 1063—1072/1073 — султан Сельджукидов Алп-Арслан (1029/1030-1072/1073). Походы в Армению, Грузию, Среднюю Азию.
 Шаламон с помощью немецких войск императора Генриха IV возвращается в Венгрию и становится королём.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1063 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1063 году
 Судислав Владимирович
 Рыкса Лотарингская
 Тогрул-бек

См. также